Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Hannibal:

  – vascello da 50 cannoni varato nel 1779 e perduto nel 1782
  – sloop-of-war da 14 cannoni varato nel 1782 e affondato nel 1788
  – vascello da 74 cannoni varato nel 1786 e perduto nel 1801
  – vascello da 74 varato nel 1810 e radiato nel 1833
  – vascello da 91 cannoni varato nel 1854 e radiato nel 1874
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Majestic, varata nel 1896 e radiata nel 1920